La competició de dobles femenins fou una de les quatre proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Pequín de 2008. La competició es realitzà al Centre Olímpic de Tennis entre els dies 10 i 17 d'agost de 2008 sobre pista dura.

Hi participaren 32 parelles de 21 comitès nacionals diferents.

Classificació

Caps de sèrie 

  Svetlana Kuznetsova / Dinara Safina 
  Serena Williams / Venus Williams 
  Chan Yung-jan / Chuang Chia-jung 
  Anabel Medina Garrigues / Virginia Ruano Pascual 

  Lindsay Davenport / Liezel Huber 
  Alona Bondarenko / Katerina Bondarenko 
  Ielena Vesninà / Vera Zvonariova 
  Yan Zi / Zheng Jie

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre de dobles femenins a Pequín 2008  a ITF 
 Quadre de dobles femenins a Pequín 2008  a sports-reference 
 Quadre  

Femeni Dobles